Ивонинская:
 Ивонинская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Ивонинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Ивонинская — река, приток Вои.
 Ивонинская, Наталья Евгеньевна (род. 1985) — казахстанская легкоатлетка (бег на 100 м с барьерами), мастер спорта Республики Казахстан международного класса.